

Cinema 
Camilla - Un amore proibito (Camila) – film del 1984 diretto da María Luisa Bemberg

Musica 
Camila – gruppo musicale messicano
 Camila – album di Camila Cabello del 2017

Onomastica 
Camila – variante in diverse lingue del nome proprio di persona femminile Camilla

Pagine correlate
Camilla (disambigua)